Первый дивизион 1975/1976 — 73-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 16 августа 1975 года и закончился 16 мая 1976 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1975/1976
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1975 году
Спорт в Бельгии в 1976 году